Het ATP-toernooi van Newport 2011 (met de officiële naam Campbell's Hall of Fame Championships 2011) werd van 4 tot en met 10 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1=1/WC
| RD1-team1= John Isner
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Olivier Rochus
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=66
}}

Bovenste helft

| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= R Bloomfield
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=0
| RD1-team13= P Capdeville
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=1
| RD1-team14= D Young
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= A Bogdanovic
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=3
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= T Kamke
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= J Isner
| RD2-score01-1=7<
| RD2-score01-2=6
| RD2-team02= A Clément
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=4
| RD2-team03= R Bemelmans
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= A Bogomolov jr.
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= Jimmy Wang
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=4
| RD2-team06=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Newport
ATP-toernooi van Newport